Patillas puede referirse a:

Patillas (Puerto Rico), municipio en el sureste de Puerto Rico
Patilla, bandas de pelo facial
Varillas de las gafas